Vlaams voor Oom

Nonkel Bob, pseudoniem Bob Davidse
Nonkel Fons, pseudoniem Daniël Omer De Kesel
Nonkel Jef, televisieprogramma uit België 
Nonkel Mop, televisieprogramma uit België
Nonkel Pater, televisieprogramma uit België
Nonkel Vital, personage uit De Kiekeboes.
Nonkel Zigomar, Snoe en Snolleke, stripreeks
Nonkels, een Vlaamse comedyserie